Алекса́ндр Никола́евич Рудако́в (род. 22 июля 1962) — российский дипломат.

Биография 
В 2012—2017 годах возглавлял Миссию Российской Федерации при Палестинской национальной администрации в г. Рамалла.

В 2017—2020 годах — заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

С 14 августа 2020 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Ливанской Республике.

Член Совета Императорского православного палестинского общества (ИППО).

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (7 ноября 2012).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (28 декабря 2021).

Награды 
 Знак отличия «За безупречную службу» XXX лет (8 августа 2022) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.
 Почётный памятный знак «Орден имени Императора Александра III» (Императорское православное палестинское общество, 2022 год) — во внимание к трудам на благо Императорского Православного Палестинской Общества и в связи с 60-летием со дня рождения.

Примечания

Ссылки 
 Владимир Путин назначил нового Полномочного посла РФ в Ливане

Послы Российской Федерации в Ливане